Supergruppo – in fisica, generalizzazione del concetto di gruppo
Supergruppo – in geologia e litostratigrafia, insieme di gruppi (o di formazioni e gruppi)
Supergruppo – in mineralogia, suddivisione di quarto livello della classificazione di minerali
Supergruppo – in musica, gruppo musicale costituito da membri già noti in precedenza
Il Supergruppo – gruppo musicale italiano
Supergruppo – nei fumetti, insieme di supereroi
Supergruppo alpino – suddivisione della catena delle Alpi